El término RM, una abreviatura, puede hacer referencia a:

 RM, la abreviación de resonancia magnética;
 Región Metropolitana de Santiago, una división administrativa de Chile;
 Región del Maule, una división administrativa de Chile;
 Región Metropolitana de Buenos Aires, una división administrativa de Argentina;
 Región Metropolitana de Kanata, una región metropolitana de Cochabamba y la 1.ª de Bolivia en ser organizada.
 Región de Murcia, una división administrativa de España;
 Río Mula, río de la anterior;
 RM-316, una carretera;
 RM-1, un tramo de autovía;
 RM-15, una carretera;
 RM-11, una autovía;
 rm, un comando de Linux;
 Alfa Romeo RM, un automóvil;
 (100037) 1991 RM, un asteroide;
 Mendoza RM-450, un rifle de aire;
 RM Resistencia Máxima en la planificación deportiva;
 RM, marco (moneda) Reichsmark o Rentenmark;
 RM, rapero surcoreano;
 RM (mixtape), primer recopilación del anterior;
 FC RM Hamm Benfica, un equipo de fútbol de Luxemburgo;
 Real Murcia Club de Fútbol, un equipo de España.
 Real Madrid Club de Fútbol, un equipo de España.
 Rm, abreviatura de Epístola a los romanos del Nuevo Testamento.

Siglas